Kri steht für:
 Kri (Raja Ampat), eine indonesische Insel im Archipel von Raja Ampat
 Cree, ein nordamerikanisches Indianervolk

KRI steht für:
 Kiribati, historischer Commonwealth Games Ländercode (bis 2010)
 Key Risk Indicator (Cybersecurity), Risiko-Indikator hinsichtlich einer Gefährdung der Zielerreichung 

kri steht für:
 Krio (Sprache) (ISO 639-3-Code), in Sierra Leone verbreitete, auf dem Englischen basierende Kreolsprache

Abkürzung